La Serie A1 femminile FIPAV 1985-86 fu la 41ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano femminile organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Teodora Ravenna, al suo sesto scudetto consecutivo. Acqua Lynx Parma e Isa Fano disputarono e vinsero gli spareggi contro Select San Giuseppe Vesuviano e Italsomac Gallico Reggio Calabria.

Classifica

Risultati

Tabellone

Play-off Scudetto

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1985
Pallavolo nel 1986
 1985-1986